Нуапада:

 Нуапада — город в штате Орисса, Индия.
  Нуапада — округ в штате Орисса, Индия.